

Geografia 
 Pamplona (Iruña o Iruñea) – città spagnola
 Pamplona – comune della Colombia nel Dipartimento di Norte de Santander
 Pamplona – quartiere di Città del Guatemala, in Guatemala
 Pamplona – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cagayan
 Pamplona – municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Sur
 Pamplona – municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Oriental
 Regno di Pamplona – stato medievale europeo che insisteva sul territorio che si estende dalle due parti della catena pirenaica, sull'Oceano Atlantico.

Altro 
 Pamplona – un piatto uruguaiano a base di pollo e/o di carne bovina
 Pamplona – pseudonimo di Estanislau de Figueiredo Pamplona, calciatore brasiliano
 Pamplona – singolo di Fabri Fibra del 2017